Jaguar kan syfta på:

 Jaguar – ett kattdjur
 Jaguar (bilmärke) – ett brittiskt bilmärke
 Jaguar (sportvagnsracing) – ett fabriksteam från Jaguar under 1950-talet
 Jaguar Racing – ett brittiskt formel 1-stall
 Jaguar XJR –  en serie sportvagnar, tillverkade av den brittiska racerbiltillverkaren TWR i samarbete med Jaguar 1985–1992
 Jaguar (bokserie) – en serie pocketdeckare
 Atari Jaguar – en spelkonsol tillverkad av IBM och Atari
 Jaguar (dryck) – en alkoläsk
 Jaguar (serietecknare) (1932–), en brasiliansk serietecknare.
 Fender Jaguar – en gitarrmodell tillverkad av Fender
 Mac OS X version 10.2 "Jaguar – en version av operativsystemet Mac OS X, se Mac OS X v10.2
 SEPECAT Jaguar – ett stridsflygplan  
 Jaguaren – en bilderbok av Ulf Stark
 Jaguaren (musikalbum) – ett musikalbum av Text & Musik
Projekt 1159 Jaguar – en sovjetisk fregattklass